Vieillevigne kan syfta på:
 Vieillevigne, Haute-Garonne
 Vieillevigne, Loire-Atlantique